La Coppa di Francia 2016-2017 si è svolta dal 6 novembre 2016 all'11 marzo 2017: al torneo hanno partecipato ventiquattro squadre di club francesi e la vittoria finale è andata per la seconda volta consecutiva al Gazélec Ajaccio.

Regolamento
Le squadre hanno disputato primo turno, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Primo turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2016
Pallavolo nel 2017
 2016-2017